HLA (англ. Human Leukocyte Antigens) — Человеческий лейкоцитарный антиген.

 HLA — Код аэропорта Хуслия (Аляска).